Мері Джо Фернандес і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Аранча Санчес Вікаріо і Іріна Спирля виграли титул, перемігши у фіналі пару Джиджі Фернандес і Мартіна Хінгіс з рахунком 6–4, 3–6, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Жінки, парний розряд
Парний розряд